Капе́лло () — італійське прізвище.

Домініко Капелло (1888— 1926) — італійський футболіст.
Фабіо Капелло (1946) — італійський футбольний тренер і колишній футболіст.

Італійські прізвища